Dans la mythologie grecque, Éole (en grec ancien  / banquise) est le maître et le régisseur des vents.

Il règne en fait une certaine confusion entre trois personnages portant ce nom, et que les auteurs antiques confondent parfois :
 l’Éole homérique, fils d'Hippotès, qui accueille Ulysse ;
 Éole fils d'Hellen, ancêtre des Éoliens ;
 Éole, fils de Poséidon et frère jumeau de Béotos.

Par la suite, de nombreux lieux, objets ou créations ont repris ce nom, souvent pour des créations en rapport avec le ciel ou l'espace.

Industrie 
 Éole est le premier prototype d'avion de Clément Ader (1890).
 Éole est un ancien programme coopératif de satellites scientifiques et ballon-sondes entre le CNES et la NASA.
 EOLE est un prototype de missile balistique développé par Jean-Jacques Barré entre 1946 et 1952.
 Éole est un réacteur nucléaire de recherche  situé sur le centre CEA de Cadarache et mis en service en 1965. De faible puissance, il est non seulement destiné à des expériences neutroniques mais aussi utilisé pour former de futurs agents à la conduite de réacteurs. Il s'agit de l'installation nucléaire de base française n°42 (INB 42).
 , nom de plusieurs navires de guerre français.
 Eole, ligne E du RER d'Île-de-France.
 Eole Conseil est une société de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » créée par Nicolas Hulot pour gérer notamment ses droits d'auteur et les royalties des produits dérivés Ushuaïa.

Art 
 Éole, sculpture de 1995 de Clelia Bettua, se trouvant à Ouchy, au sud de Lausanne, en Suisse.

Informatique 
 Éole, logiciel de modélisation en mécanique des fluides.
 Éole, logiciel de gestion de back office (achat/vente de titres) créé par la Société Générale Corporate Investment Banking.
 EOLE (Ensemble Ouvert Libre Évolutif) est une méta distribution GNU/Linux développée par le ministère français de l'Éducation nationale.

Toponymie 
 Mont Éole (Mount Aeolus, 77°29′S 161°16′E), sommet de plus de  entre le Mont Boreas et le Mont Hercules dans l'Olympus Range (Victoria) en Antarctique.
 Mont Eolus, sommet montagneux du Colorado (États-Unis).
 Éole, parc éolien en gaspésie au Québec où l'on peut observer l'éolienne de type Darrieus (à axe vertical) la plus grande au monde.
 Eole, nom de projet et officiel de la ligne E du RER en Île-de-France, acronyme de « Est-Ouest Liaison Express ».
 Les jardins d'Éole sont un parc du  de Paris.

Voir aussi

Notes et références

Références